Ronaldo a skót Ronaldnak megfelelő portugál név. A labdarúgók között ez nagyon elterjedt név lett minden portugálul beszélő országban, az olasz és spanyol nyelvű országokban is elterjedt.

Jelentős Ronaldo néven ismert emberek:

Ronaldo – teljes neve: Ronaldo Luis Nazário de Lima, brazil labdarúgó, 1976 

Ronaldinho – teljes neve: Ronaldo de Assis Moreira, brazil labdarúgó, 1980

Cristiano Ronaldo – teljes neve: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, portugál labdarúgó, 1985

Ronaldo Rodrigues de Jesus – Ronaldão, brazil labdarúgó, 1965

Mások
Ronaldo da Costa – brazil hosszútávfutó, 1970
Ronaldo Guiaro – brazil labdarúgó, 1974
Ronaldo Maczinski – brazil labdarúgó, 1980
Ronaldo Giovanelli – brazil labdarúgó, 1967
Ronaldo Munck – argentin szociológus 
Ronaldo Pereira Alves – brazil labdarúgó, 1977
Ronaldo Puno – fülöp-szigeteki kampánymenedzser

Utónevek
Portugál utónevek